Дискография Питбуля, американского рэпера, состоит из 9 студийных альбомов, одного концертного, одного ремиксового, 4 микстейпов, 80 синглов (включая при участии 48 артистов), 12 промозаписей и 37 клипов.

M.I.A.M.I., дебютный альбом Питбуля был выпущен 24 августа 2004 г. через TVT Records. Он достиг пика на 14 строке в альбомном чарте Billboard 200. Главный сингл с альбома «Culo» достиг пика на 32 строке в американском Billboard Hot 100, который был его дебютом в чарте. С альбома вышло также четыре сингла: «That's Nasty», «Back Up», «Toma» и «Dammit Man». Money Is Still a Major Issue, альбом ремиксов на M.I.A.M.I. был выпущен 15 ноября 2005 г. El Mariel, второй студийный альбом Питбуля, был выпущен 30 октября 2006 г. с четырьмя синглами: «Bojangles», «Ay Chico (Lengua Afuera)», ремикс на «Dime» и «Be Quiet».

The Boatlift, третий студийный альбом Питбуля, был выпущен 27 ноября 2007 г. Второй сингл с альбома «The Anthem», достиг пика на 36 строке в Billboard Hot 100, став его самым успешным входом в чарт на тот момент со времен «Culo». Сингл также заработал коммерческий успех в нескольких европейских странах. Во главе с успешным синглом The Boatlift стал его первым альбомом, который получил коммерческий успех за пределами США, попав в альбомные чарты Франции, Испании и Швейцарии. С альбома также вышло три сингла: «Secret Admirer», «Go Girl» и «Sticky Icky».

Rebelution, четвертый студийный альбом Питбуля, был выпущен 1 сентября 2009 г. Это был его первый альбом, выпущенный через лейбл Polo Grounds/J Records, с тех пор, как он выпускал песни через собственный лейбл, Mr. 305. С альбома вышло три сингла: «Krazy», «I Know You Want Me (Calle Ocho)» и «Hotel Room Service». «I Know You Want Me (Calle Ocho)» стал прорывом для Питбуля в международном признании, достигнув пика на второй строке в Billboard Hot 100 и достигнув первой десятки в чартах Европы. «Hotel Room Service» и следующий после него сингл «Shut It Down» также получили значительный успех. Четвертым синглом с альбома стал «Can't Stop Me Now». Armando, пятый студийный альбом Питбуля, был выпущен 2 ноября 2010 г. Это был его первый испаноязычный альбом с четырьмя синглами: «Watagatapitusberry», «Maldito Alcohol», «Bon, Bon» и «Tu Cuerpo».

Planet Pit, шестой студийный альбом Питбуля, был выпущен 17 июня 2011. Он стал его самым коммерчески успешным альбомом на сегодняшний день, достигнув седьмой строки в Billboard 200 и попав в топовую десятку альбомных чартов разных стран. С альбома сразу вышло два сингла «Hey Baby (Drop It to the Floor)», который достиг пика на седьмой строке в Billboard Hot 100 и «Give Me Everything», который достиг первую строку в Billboard Hot 100 и в Британии. Он стал его первым первоклассным синглом в обеих странах. Последующие синглы с альбома «Rain Over Me» и «International Love» также получили значительный коммерческий успех. Песня Питбуля «Back in Time» была выпущена в 2012 г. в качестве главного саундтрека к альбому Men in Black 3, достигнув 11 строки в Billboard Hot 100. Его седьмой студийный альбом, Global Warming, был выпущен 16 ноября, 2012 с такими хитовыми синглами как «Get It Started», «Don't Stop the Party» и «Feel This Moment». 7 октября 2013 он выпустил песню вместе с Kesha под названием «Timber».

Альбомы

Студийные альбомы

Переизданные альбомы

Сборники

Ремиксовые альбомы

Extended plays

Микстейпы

Синглы

Как солист

Совместные синглы

Промосинглы

Другие песни в чарте

Появление в качестве гостя

Клипы

В качестве солиста 

 Примечание: Официальное видео «I Know You Want Me (Calle Ocho)» не было выпущено по всему миру из-за ограничений по лицензии (зрители видят следующее сообщение «Автор запретил показ видео в вашем регионе»).

Совместные

Примечания

Ссылки 
 Official website
 
 
 

Pitbull